Дмитрий Максимович Княжевич (1874—1918) — свитский генерал-майор из рода Княжевичей. Внук писателя Д. М. Княжевича.

Биография 
Сын шталмейстера Максима Дмитриевича Княжевича (1821—1894) от брака его с Ольгой Ивановной Манулевич-Мойданоглу (ум. 1916).

 1894 — Окончил Пажеский корпус, выпущен корнетом гвардии в Кавалергардский полк.
 8 августа 1898 — Поручик.
 1900 — Окончил Николаевскую академию генштаба по 1-му разряду.
 6 мая 1900 — Штабс-ротмистр гвардии с переименованием в капитаны Генштаба. Назначен состоять при Кавказском и Петербургском военных округах.
 3 марта 1901 — Старший адъютант штаба 18-го армейского корпуса.
 8 октября 1901 — 14 октября 1902 — Цензовое командование эскадроном в л-гв. Кирасирском Её Величества полку.
 4 июня 1902 — Старший адъютант штаба 1-го армейского корпуса.
 15 марта 1903 — Обер-офицер для поручений при штабе войск Гвардии и Петербургского военного округа.
 1904 — Флигель-адъютант.
 Участвовал в русско-японской войне.
 17 мая 1904 — Штаб-офицер для поручений при штабе войск Гвардии и Петербургского военного округа (17.05.1904).
 6 декабря 1904 — Подполковник.
 3 марта 1908 — Штаб-офицер для поручений при главнокомандующем войсками Гвардии и Петербургского военного округа.
 5 мая-20 сентября 1909 — Прикомандирован к Кавалергардскому полку для ознакомления с общими требованиями управления и ведения хозяйства в кавалерийском полку.
 6 декабря 1909 — Полковник.
 9 мая-11 июля 1912 — Прикомандирован к артиллерии.
 19 июля-21 августа 1912 — Прикомандирован к пехоте.
 14 августа-24 декабря 1913 — Начальник штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии.
 24 декабря 1913 — Командующий л-гв. Уланским Её Величества полком, во главе которого вступил в Первую мировую войну.
 22 марта 1915 — Генерал-майор Свиты Его Величества.
 9 августа 1915 — Командир 2-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии.
 30 августа 1915 — Командир 2-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии.
 19 декабря 1915 — Командир 1-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии.
 18 апреля 1917 — Начальник 2-й кавалерийской дивизии.
 1918 — Убит в боях с красными.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1903);
 Орден Святой Анны 4-й степени (1905);
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1906);
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1906);
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1906);
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1906);
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1912);
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП от 11.11.1914);
 Георгиевское оружие (ВП 10.02.1917).

Ссылки 
 

Выпускники Пажеского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военачальники Первой мировой войны
Генерал-майоры (Российская империя)
Флигель-адъютанты (Российская империя)
Генерал-майоры Свиты
Погибшие в Гражданскую войну в России